Nebulas es una plataforma blockchain descentralizada y de código abierto, que permite la creación de acuerdos de contratos inteligentes entre pares, y la ejecución de aplicaciones descentralizadas.

Es la alternativa más conocida para la plataforma Ethereum, y fue seleccionada como la plataforma blockchain más descollante durante la Global Public Chain Evaluation llevada a cabo en junio de 2018 por el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China.

Cualquier desarrollador puede crear y publicar aplicaciones distribuidas que realicen contratos inteligentes. Nebulas provee, además, una ficha de criptomoneda que se llama 'NAS'. Es posible intercambiar NAS entre las cuentas registradas en el blockchain, y se utiliza principalmente para compensar a los nodos participantes por los cálculos realizados.

Características 

Nebulas introduce algunos conceptos nuevos, tales como un sistema de puntuación para distintos blockchains y sus datos llamado Nebulas Rank, el algoritmo de consenso Proof-of-Devotion (basado en Nebulas Rank), y un sistema de incentivos que premia automáticamente a los desarrolladores de aplicaciones descentralizadas, basándose, también, en el sistema de valuación Nebulas Rank.

Nebulas Rank 
Nebulas Rank es un algoritmo que mide el valor de cualquier blockchain público, tomando en cuenta para ello la interacción entre sus usuarios, y la propagación y liquidez de sus activos digitales.

Proof of Devotion 

Es un algoritmo de consenso que depende del sistema Nebulas Rank. Su misión es la de localizar aquellos usuarios, dentro del blockchain de Nebulas, que tienen una importancia tal para el ecosistema que les permite convertirse en contables (cuentas que realizan la creación y el mantenimiento de cada bloque del blockchain). Cada contable recibe recompensas por los bloques creados y por las tasas de transacción, brindando, así, un incentivo para contribuir a la seguridad y la estabilidad del blockchain.

Protocolo de Incentivos para Desarrolladores 

Llamado también Developer Incentive Protocol en inglés, este protocolo provee un método automatizado para recompensar a los desarrolladores que crean aplicaciones dentro del ecosistema de Nebulas. Para calcular el total de cada recompensa, este sistema hace uso del algoritmo Nebulas Rank.

Token NAS 

NAS es la criptodivisa utilizada por Nebulas para brindar una forma de pago por el uso de la red y sus recursos, tales como el poder de cómputo necesario para ejecutar las aplicaciones descentralizadas.

Esta criptodivisa tiene un fondo fijo de 100 millones de NAS.

Referencias

Enlaces externos 

Criptomonedas
Software de 2017
Software multiplataforma
Código abierto